Classement mondial des joueurs de snooker du top 32 pour la saison 2002-2003. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2000-2001 et 2001-2002).

Notes et références 

2002-2003
Classements 2002-2003
Classements 2002-2003